

Musica 
 OCC – Official Charts Company, organizzazione che stila classifiche musicali

Codici 
 OCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Coca (Ecuador)

Sigle 
 Office Congolais de Contrôle

Trasporti 
 OCC – Orange County Choppers, azienda produttrice di motociclette custom

Altro 
 OCC – OneZure vCredit Card, detto anche OvCC, una Carta di Credito virtuale in realizzazione da OneZure Network